Стриївська сільська рада — орган місцевого самоврядування Стриївської сільської територіальної громади, Житомирська область, Новоград-Волинський район
 Стриївська сільська рада — Тернопільська область, Збаразький район